Le Clou est une expression qui peut désigner :
 Le Clou (ou JLA: the Nail en version originale), un comics originellement publié en trois épisodes en 1998 par DC Comics dans la collection Elseworlds ;
  (Der Nagel), un conte des frères Grimm qui fait partie du recueil Contes de l'enfance et du foyer ;
 Le Clou, une société littéraire et artistique nantaise active entre 1884 et 1912 ;
 Le Clou, hameau de la commune française de Genay, dans le département de la Côte-d'Or, en région Bourgogne-Franche-Comté.